El término entorno puede referirse, en los artículos de esta enciclopedia:

 al ambiente, "lo que rodea", generalmente el entorno que rodea a los seres vivos o en el que se desarrolla su vida y actividades y, por extensión, el medio ambiente, usualmente simplemente ambiente; por ejemplo, al ambiente social;
 en informática, al conjunto de características que definen el lugar y la forma de ejecución de una aplicación;
 a la variable de entorno;
 en matemáticas, al conjunto de puntos vecinos a otro;
 al entorno